Rudolf Degkwitz ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Degkwitz (senior) (1889–1973), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Rudolf Degkwitz (junior) (1920–1990), deutscher Psychiater